Меттен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель. 
 Меттен (Німеччина), Меттен () — громада в Німеччині, знаходиться в землі Баварія.